GI est un sigle qui signifie :
 GI, un soldat de l'armée des États-Unis.
 Ghjuventù Indipendentista, mouvement de jeunes indépendantistes corses.
 Génie industriel, discipline d'ingénierie.
 Génie informatique, l'une des 6 branches de spécialisation proposées à l'Université de technologie de Compiègne.
 Gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, entreprise définie par des directives européennes, chargée de gérer un réseau ferroviaire.
 En politique Génération identitaire, une organisation de la Mouvance identitaire en Europe et en Amérique du nord, classée à l'extrême droite.

GI est un code, qui signifie :
 Gibraltar, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .gi
 Province de Gérone, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole : ES-GI

Gi est un symbole qui signifie :
 gibi, un préfixe binaire valant .

Gi est un mot qui désigne :
 vêtement, en japonais : voir Kimono, Keikogi ;
 Gi, une protéine de type G, inhibant l’activité de l’adénylate cyclase.

Gi est une abréviation qui désigne le site de Generation Itech

Code